Battaglia di Uji (1180), prima battaglia di Uji
Battaglia di Uji (1184), seconda battaglia di Uji
Battaglia di Uji (1221), terza battaglia di Uji